Dunajovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Dunajovice, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec
 Dunajovice, Wüstung in der Gemeinde Otmarov, Okres Brno-venkov

 Dolní Dunajovice, Gemeinde im Okres Břeclav
 Horní Dunajovice, Gemeinde im Okres Znojmo